Шушарин — русская фамилия.

Известные носители 
 Шушарин, Валентин Данилович (1925—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Шушарин, Владимир Павлович (1924—1999) — советский и российский историк-угровед, доктор исторических наук, профессор.
 Шушарин, Михаил Иосифович (1924—1996) — русский советский писатель, публицист, журналист.
 Шушарин, Сергей Сергеевич (1908 — ?) — советский учёный в области звукотехники кино.

См. также 
 Шушарина
 Шушарино